Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1970 kam es bei den Langlaufbewerben der Frauen zu folgenden Einzelergebnissen:

5 km 

Datum: 16. Februar 1970

Teilnehmer: 50 genannt; 49 gestartet; 49 gewertet

Quellen 
 Majstrovska Sveta - Lyzovani - Severskych Disiplinach - Vysoke Tatry 1970 - Beh 5 km Zeny - Oficialne Vysledky - Strebske Pleso 16. Februara 1970, FIS
 Women 5km Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 15. April 2020

10 km 

Datum: 18. Februar 1970

Teilnehmer: 45 genannt; 44 gestartet; 44 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta - Lyzovani - Severskych Disiplinach - Vysoke Tatry 1970 - Beh 10 km Zeny - Oficialne Vysledky - Strebske Pleso 18. Februara 1970, FIS
 Women 10km Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 16. April 2020

3 × 5 km Staffel 

Datum: 20. Februar 1970

Teilnehmer: 12 Mannschaften gemeldet; 12 gestartet; 12 gewertet;

Quellen 
 Majstrovska Sveta - Lyzovani - Severskych Disiplinach - Vysoke Tatry 1970 - Stafetovy Beh 3 X 5 km Zeny - Oficialne Vysledky - Strebske Pleso 20. Februara 1970, FIS
 Women 3x5km Relay Nordic Skiing World Championship 1970 Vysoke Tatry (TCH) auf todor66.com, abgerufen am 16. April 2020

Skilanglauf Frauen
Skilanglaufwettbewerb